Daal – divinità georgiana
 Daal – frazione della provincia del Limburgo (Belgio)
 Daal – piatto indiano

Pagine correlate 
Dal
Dal'
Dahl
Dhal